Hidenori Ishii (Chiba, 23 de setembro de 1985) é um futebolista profissional japônes, defensor, milita no Montedio Yamagata.

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Futebolistas do Japão
Futebolistas do Montedio Yamagata